Такмичење у бацању кугле за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. је одржано 18. августа 2004. на реновираном античком стадиону у Олимпији. Првобитно је планирано да се на овом стадиону одржи такмичење у бацање диска, али је откривено да терен није била довољно велик да прими прими модерне бацаче диска, па би представљаои опасност за гледаоце. Због тога је одлучено да га замени бацање кугле, упркос чињеници да бацање кугле није била дисциплина на античким олимпијским играма.

За такмичење се пријавило 38 такмичарки из 28 земаља, које су биле подељене у две квалификационе групе: по 19 такмичарки. Квалификације су одржане 18. августа у преподневном, а финале истог дана у послеподневном програму.

Земље учеснице 

 1.  (2)
 2.  (1)
 3.  (2)
 4.  (3)
 5  (2)
 6.  (1)
 7.  (1)
 8.  (1)
 9.  (3)
 10.  (2)

 11.  (1)
 12.  (1)
 13.  (1)
 14.  (1)
 15.  (1)
 16.  (1)
 17.  (1)
 18.  (1)
 19.  (3)

 20.  (1)
 21.  (1)
 22.  (1)
 23.  (1)
 24.  (1)
 25.  (1)
 26.  (1)
 27.  (1)
 28.  (1)

Победнице

Рекорди пре почетка такмичења 
27. август 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Норма за улазак у финале је износила 18,50 (КВ), коју је испунило 8 такмичарки, а 4 су се пласирале према постигнутом резултату. (кв).

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, СЈР = Светски јуниорски рекорд, РСП = Рекорд светских орвенстава, ЕР = Европски рекорд, РЈА = Рекорд Јужне Америке, АФР = Афрички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Референце

Спољашње везе 
 Резултати бацања кугле на ЛОИ 2004. на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2004.
Бацање кугле на Летњим олимпијским играма